Christine de Chimay, née Christine Goffinet à Namur (Belgique) le  est une guitariste belge.

Biographie 
En 1992 Christine Goffinet épouse à Ixelles, en secondes noces, Philippe de Riquet, (patronyme), prince de Chimay, et devient la  de Chimay.
Le port du titre de princesse de Chimay lui est alors confirmé par le service de la noblesse. Elle le porte jusqu'au divorce en 2010 et depuis lors elle utilise le pseudonyme de Christine de Chimay.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Site officiel
 Service de la noblesse belge

Guitariste belge
Naissance à Namur
Naissance en juillet 1952
Romancière belge